Las Barreras puede referirse a:

Lugares 
En Bolivia
 Las Barreras, localidad del municipio de Warnes, en la provincia Warnes.

En España
 Las Barreras, localidad del municipio de Órgiva, en la provincia de Granada.
 Las Barreras, localidad del municipio de El Rosario, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En República Dominicana
 Barreras, distrito municipal del municipio de Azua, en la provincia de Azua.